Le terme Occitanie a plusieurs significations.

Toponyme 
 L'Occitanie est une région historique, linguistique et culturelle d'Europe du Sud (couvrant approximativement le tiers sud de la France et des régions frontalières de trois autres États : l'Espagne, l'Italie et Monaco).
 L'Occitanie est une région administrative française issue de la fusion des anciennes régions Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées et recouvrant 36 % du territoire culturel occitan ainsi qu'une partie du catalan. À sa création (le ), la région était connue sous le nom provisoire Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, le nom Occitanie n'étant entré en vigueur que le .

Articles liés 
 L’occitan, nom de la langue traditionnellement parlée dans la région linguistique.
 Le terme d’Occitans est utilisé pour désigner l’ethnie caractérisée notamment par l'emploi de la langue d’oc (provençal, languedocien, gascon, etc.)
 Voir aussi les autres liens sur la page consacrée à la culture occitane.
 Langues d'Occitanie

Notes et références

Bibliographie 
 André Armengaud, Robert Lafont (Dir.), Histoire d’Occitanie, Hachette, 1979.

 Paul Castela, Occitanie. Histoire d’une aliénation, Éditions du Beffroi, 1999.

 Jean Sagnes, Petite histoire d’Occitanie, Cairn, 2017.

+
Homonymie